Nodilittorina angustior är en snäckart som först beskrevs av Morch 1876.  Nodilittorina angustior ingår i släktet Nodilittorina och familjen strandsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsnäckor
angustior